Arco Mirelli-Repubblica è una stazione in costruzione della linea 6 della metropolitana di Napoli.

Progettata dall'architetto Hans Kollhoff per le zone di via Caracciolo, la Villa Comunale (all'interno della quale vi è la Stazione Zoologica Anton Dohrn), nonché la parte est di Mergellina.

Il complesso ferroviario posto all'estremità ovest della Villa Comunale in prossimità del monumento alle Quattro giornate di Napoli in Piazza della Repubblica, è stato progettato con due padiglioni di vetro, con riferimento all'originale architettura dei giardini.

Originariamente intitolata semplicemente Arco Mirelli, il 31 maggio 2021 ne è stato annunciato il cambio di nome in Arco Mirelli-Repubblica, per richiamare la vicina Piazza della Repubblica e come omaggio alla Repubblica Italiana.

Servizi
  Fermata autobus

Note

Stazioni della metropolitana di Napoli